Hänsch oder Haensch ist ein Familienname. Zu Herkunft und Bedeutung siehe Hans.

Namensträger 
 Alfred Haensch (1879–1946), deutscher Bildnis- und Landschaftsmaler
 Annemarie Hähnsch (1904–1968), deutsche Tischtennisspielerin
 Delle Haensch (1926–2016), deutscher Jazz- und Unterhaltungsmusiker
 Gert Hänsch (1922–1984), deutscher Schauspieler und Hörspielsprecher
 Günther Haensch (1923–2018), deutscher Romanist, Sprachwissenschaftler, Dolmetscher und Lexikograf
 Heribert Haensch (vor 1928–nach 1929), deutscher Tischtennisspieler
 Herrmann Haensch (1832–1896), deutscher Mechaniker und Optiker
 Johannes Hänsch (1875–1945), deutscher Landschaftsmaler
 Klaus Hänsch (* 1938), deutscher Politologe und Politiker (SPD)
 R. J. K. K. Hänsch (* 1964), deutscher Sänger, siehe Ray van Zeschau
 Ronald Hänsch (Arnold Hänsch; * 1966), deutscher Jazztrompeter und Flügelhornist
 Rudolf Haensch (* 1959), deutscher Althistoriker
 Theodor Hänsch (* 1941), deutscher Physiker und Direktor am Max-Planck-Institut für Quantenoptik, mit dem Nobelpreis für Physik ausgezeichnet
 Ulrike Hanke-Hänsch (* 1938), deutsche Schauspielerin und Hörspielsprecherin
 Walter Haensch (1904–1994), SS-Obersturmbannführer und Kommandeur des Sonderkommandos 4b der Einsatzgruppe C
 Wolfgang Hänsch (1929–2013), deutscher Architekt

Siehe auch 
 Hansch
 Häntsch
 Häntzsch
 Hensch
 Hentsch

Familienname
Deutscher Personenname